Момотюк Дмитро Володимирович (1991—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Момотюк Леонід Петрович — заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.

Примітки